

Carriera
Con gli  ha disputato i Campionati americani del 2017.

Palmarès 
 All-NBDL First Team (2018)

Altri progetti

Collegamenti esterni